Головатюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Головатюк, Александр Давыдович (1922—2004) — Герой Советского Союза.
 Головатюк, Алексей Иванович — тракторист СПК «Озёрное» Аткарского района Саратовской области России, заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ.
 Головатюк, Андрей Михайлович — депутат фракции ЛДПР в Государственной думе четвёртого созыва.